Прево́ ()

Историческая должность 
 Прево́ () — королевский чиновник или ставленник феодала во Франции XI—XVIII веков:
 Марешальский прево (; с XIV века)
 Старший прево Франции (; 1572—1792)
 Парижский прево (; XII век — 1792)
 Парижский купеческий прево (; ок. 1263—1383; 1412—1789)

Фамилия 
 Прево, Андре (1934—2001) — канадский композитор.
 Прево, Андре — французский теннисист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1900.
 Прево, Андрей Михайлович (1801—1867) — российский книгоиздатель и меценат. 
 Прево, Антуан Франсуа (1697—1763) — французский аббат и писатель, автор романа «Манон Леско».
 Прево, Бенуа-Луи (1733—1816) — французский гравёр, мастер книжной иллюстрации.
 Прево, Даниэль (род. 1939) — французский актёр и сценарист театра, кино и телевидения.
 
 Прево, Ипполит (1808—1873) — французский автор стенографии.
 Прево, Луи Констан (1787—1856) — французский геолог.
 Прево, Мари (Мэри Бикфорд Данн; 1896—1937) — американская актриса.
 Прево, Оскар Яковлевич (1837—1889) — российский врач, специализировавшийся как окулист и гинеколог.
 Прево, Пьер (1751—1839) — швейцарский физик, философ и литератор.
 Прево, Пьер (художник) (1764—1823) — французский художник.
 Прево, Роберт Фрэнсис (род. 1955) — американо-перуанский куриальный прелат, августинец.
 Прево, Флоран (1794—1870) — французский естествоиспытатель и художник-иллюстратор.
 
 
 Прево, Элен — французская теннисистка, дважды серебряный призёр Олимпийских игр 1900.
 Прево де Сансак — дворянский род, происходящий из Прованса.
 Прево-Парадоль, Люсьен Анатоль (1829—1870) — французский журналист, член Французской академии.

География 
 Прево́ — действующий вулкан на острове Симушир Большой Курильской гряды.